Ionia är namnet på flera städer i USA:

 Ionia, Iowa
 Ionia, Michigan
 Ionia, Missouri

Se även 
 Ionia County